Tschirnitz ist der Name folgender Orte:

 Tschirnitz (Dornberg), deutscher Name von Czernica, Ort in der Gmina Dobromierz, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Tschirnitz (Ehrenfeld NS), deutscher Name von Czerńczyce, Ort in der Gmina Grębocice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Tschirnitz, deutscher Name von Černýš, Ortsteil von Perštejn, Gemeinde in der Region Ústecký kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Tschernitz (Begriffsklärung)